La Coupe du monde de cyclisme est une appellation générique, qui regroupe un ensemble d'épreuves de cyclisme organisées par l'UCI. Contrairement aux Championnats du monde, la coupe du monde regroupe plusieurs manches étalées dans le temps et dans l'espace. Lors de ces épreuves, le leader provisoire du classement porte généralement un maillot distinctif.

Coupe du monde UCI 
 BMX freestyle
 BMX racing
 Cycle-ball
 Cyclisme sur piste
 Cyclisme sur route - féminin (créée en 1998 et remplacée par le World Tour en 2016)
 Cyclisme sur route - masculin (créée en 1989 et remplacée par le ProTour en 2005)
 Cyclo-cross
 Trial
 VTT

Voir aussi 
 Championnat du monde de cyclisme

Lien externe 
 Site officiel de l'UCI

Compétition cycliste